Bo Nilsson kan syfta på:

 Bo Nilsson (Grip) – född på 1420-talet, död 1465, svensk riddare och riksråd
 Bo Nilsson (tonsättare) – född 1937, död 2018, svensk tonsättare
 Bo G. Nilsson – född 1940, död 2003, svensk historiker
 Bo Nilsson (politiker) – född 1940, svensk socialdemokratisk politiker
 Bo Nilsson (fotbollstränare) – född 1944, svensk fotbollstränare
 Bo Nilsson (konstvetare) – född 1954, svensk konstvetare och konstkritiker